Ainvelle (Haute-Saône)
 Ainvelle (Vosges)